

Persone 
 Setsuna Amamiya – idol giapponese
 Setsuna Ōsawa – fumettista giapponese
 Shino Setsuna – idol giapponese

Personaggi immaginari 
 Setsuna Kai – personaggio del videogioco Shin Megami Tensei: Devil Children Black Book/Red Book e dell'anime Devichil
 Setsuna Meiou – nota in Italia come Sidia e maggiormente conosciuta come Sailor Pluto, personaggio del manga e anime Sailor Moon

Altro 
 Eien no Setsuna – singolo dei On/Off
 I am Setsuna – videogioco
 Setsuna Drive – singolo dei 9mm Parabellum Bullet
 SETSUNA DROP – singolo di Shouta Aoi
 Setsuna no Kizuna – singolo di Nana Kitade
 Setsuna – progetto musicale di Erik Heirman
 Setsuna – singolo dei Greeeen
 Setsuna – album di Kenji Ozawa